Xiaowen peut faire référence à :
 Han Wendi, empereur de Chine de -179 à -157
 Xiaowendi (Wei du Nord), empereur de Chine entre 471 et 495.